Africa Express ist der Titel von 
Filmen
 Africa Express (1976), italienischer Abenteuerfilm
 Africa Express (1989), US-amerikanische Filmkomödie

Bands
 Africa Express (Band), multinationales Bandprojekt